Porsche 912 er en sportsvogn, der blev produceret i perioden 1965 til 1969 af Porsche. Modellen blev atter produceret i en kortere periode i 1976 til det amerikanske marked i varianten 912E. 

En Porsche 912 er en neddroslet Porsche 911. Hvor alle 911-modeller kører med en 6-cylinderet boxermotor havde 912-modellerne en 4-cylinderet boxermotor med en lavere effekt. Porsche 911 var afløseren for Porsche 356 og var væsentlig dyrere end forgængeren. 912'erne blev introduceret for at kunne levere en billigere version af den nye Porsche, til en pris der passede bedre til det segment, som tidligere havde købt Porsche 356.

Porsche 912 var udstyret med en 4-cylindret boxermotor på 1592 cm3 og 1972 cm3 (912E).. Posche 912 var en stor kommerciel succes for Porsche, og modellen blev i produktionsperioden solgt dobbelt så mange eksemplarer som den større Porsche 911. Der blev produceret i alt 34.959 eksemplarer af 912/912E.

Eksterne links 
 912 Engelsksproget side om Porsche 912 
 Uofficiel 1966 912 Fan Site

Noter 

912
Biler introduceret i 1963
Biler med hækmotor
Biler fra 1960'erne
Baghjulstrukne biler